Saline kan syfta på:

Geografi 

 Saline, Frankrike

Italien 

 Fiume Saline, vattendrag, Abruzzo, 
 Saline, Pisa, ort, Toscana, Province of Pisa, 
 Saline, Rovigo, ort, Veneto, Provincia di Rovigo,

Storbritannien 

 Saline, Skottland, Skottland, Fife, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar